Piccolo (italienisch klein) steht für:
 eine Viertel-Weinflasche, siehe Piccolo (Sekt)
 ein Auszubildender zum Kellner, siehe Piccolo (Kellner)

 die kleine Bauform der Querflöte, die Piccoloflöte
 eine kleine Bauform der Trompete, die Piccolotrompete

 ein altes italienisches Längenmaß, siehe Pikkolo (Einheit)
 ein Format von Comic-Heftchen, siehe Comicformat#Piccolo (Pic.)

Piccolo heißen:
 (1366) Piccolo, ein Asteroid des Hauptgürtels

 Il Piccolo, italienische Tageszeitung 
 Piccolo Puppenspiele, Figurentheater von Gerd J. Pohl

 eine Modellreihe des ehemaligen deutschen Autoherstellers Apollo-Werke
 Piccolo (Modelleisenbahn), Sortiment für die Spur N der Firma Fleischmann 
 Technoflug Piccolo, deutsches Leichtflugzeug 

Piccolo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Piccolo (* 2001), italienischer Radrennfahrer
 Antonio Piccolo (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Brian Piccolo (1943–1970), US-amerikanischer Footballspieler
 Felice Piccolo (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Francesco Piccolo (* 1964), italienischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Fruttuoso Piccolo (* 1953), italienisch-deutscher Schriftsteller
 Giorgio Piccolo (* 1947), italienischer Politiker
 Ottavia Piccolo (* 1949), italienische Schauspielerin

 Salvatore Lo Piccolo (* 1942), italienischer Mafioso
 Steve Piccolo (* 1954), US-amerikanisch-italienischer Klangkünstler und Musiker

Siehe auch:
 Der Piccolo vom Goldenen Löwen